

Трьохріч'є — присілок, Кілемарський район, Марій Ел
 Трьохріч'є — село, Кірово-Чепецький район, Кіровська область
 Трьохріч'є — селище, Міждуріченський міський округ, Кемеровська область